Иосиф — мужское личное имя.

Персоналии

Известные только по имени 
 Иосиф — библейский персонаж, сын патриарха Иакова от Рахили.
 Иосиф (ум. 846) — епископ Эврё (815—846), аббат Фонтенеля (833—834 и 841).
 Иосиф (?—?) — архимандрит Новоспасского монастыря в Москве с 1612 по 1616 год, известный по участию в Земской думе 1613 года.
 Иосиф (?—?) — архимандрит Соловецкого монастыря с 1666 по 1672 год.
 Иосиф (ум. 1681) — архиепископ Архангельский, викарий Московской епархии.
 Иосиф (ум. 1770) — епископ Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Восточной Грузии.
 Иосиф (середина XVI — начало XVII века) — монах, келейник патриарха Иова.
 Иосиф (1672—1726) —  епископ Воронежский и Елецкий.
 Иосиф (1597—1671) — митрополит Астраханский и Терский; убит сподвижниками Степана Разина; святой Русской православной церкви, священномученик.
 Иосиф (ум. 1720) — архиепископ Великоустюжский и Тотемский.
 Иосиф — последний (или предпоследний) правитель Хазарского каганата.
 Иосиф (?—?) — архиепископ Суздальский и Тарусский.
 Иосиф (?—1652) — шестой патриарх Московский и всея Руси.
 Иосиф (?—?) — митрополит Киевский и всея Руси (1236—1240-е годы).

Известные по имени и устойчивому прозвищу 
 Иосиф Аримафейский — иудейский старейшина, в гробнице которого был погребён Иисус Христос.
 Иосиф Астомен — старообрядческий монах XVII века, идеолог старообрядчества на юге Сибири.
 Иосиф Болгаринович — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иосиф Владимиров (уп. 1642—1666) — русский иконописец, стенописец и знаменщик Оружейной палаты, теоретик живописи.
 Иосиф Волоцкий (1440 или 1439—1515) — святой Русской православной церкви.
 Иосиф Генезий — византийский историк X века.
 Иосиф Заоникиевский (ок. 1530—1612) — святой Русской православной церкви, почитается в лике преподобных.
 Иосиф из Копертино (1603—1663) — итальянский монах-францисканец, который почитается как мистик и святой Римско-католической церкви.
 Иосиф из Леонессы (1556—1612) — священник, член Ордена братьев меньших капуцинов, святой Римско-католической церкви, проповедник.
 Иосиф Исповедник (IX век) — архиепископ Солунский, брат знаменитого Феодора Студита.
 Иосиф Каиафа (обычно просто Каиафа) — первосвященник Иудеи с 18 по 37 год.
 Иосиф Калимон — учёный монах Киево-Печерской лавры, писатель.
 Иосиф Многоболезненный (XIV век) — монах Киево-Печерской лавры, почитается в Русской церкви как преподобный.
 Иосиф Обручник — персонаж Нового завета, обручённый муж Девы Марии.
 Иосиф Оптинский (1837—1911) — святой Русской православной церкви, почитается в лике преподобных; монах Оптиной пустыни.
 Иосиф Персидский (ум. 377) — раннехристианский священномученик, жил в VI веке н. э. в Адиабене, был пресвитером; побит камнями.
 Иосиф Персидский (умер в 343 или 350 году) — христианский святой, мученик; был обезглавлен.
 Иосиф Песнописец — (?—883) — христианский святой, жил на Сицилии, затем в Византии, где стал известен как автор богослужебных песнопений.
 Иосиф Сокольский (1786—1879) — болгарский православный архимандрит (Константинопольский патриархат); с 1861 года униатский архиепископ.
 Иосиф Туробойский — русский писатель, преподаватель, архимандрит Русской православной церкви.
 Иосиф Философ — византийский монах с Афона, учёный-энциклопедист XIV века.
 Иосиф Флавий (ок. 37 — ок. 100) — еврейский историк и военачальник.
 Иосиф Хаззайя (ок.710—ок.792) — монах, восточно-сирийский мистик Церкви Востока, систематизатор её аскетического учения.

Известные по имени и порядковому номеру 
 
 
 
 
 Иосиф V Августин Хинди — местоблюститель патриаршего престола Халдейской католической церкви (1781—1827).
 
 Иосиф VII Ганима (1881—1958) — архиепископ багдадский и патриарх Халдейской католической церкви с 17 сентября 1947 года по 8 июля 1958 год.

Другие

Германоязычная аристократия 
 Иосиф Август Австрийский (1872—1962) — австрийский фельдмаршал, регент Венгрии в 1918 и 1919 годах.
 Иосиф Австрийский (1776—1847) — эрцгерцог Австрийский, палатин Венгерский с 1796 по 1847 годы.
 Иосиф Фердинанд Баварский (1692—1699) — курпринц Баварский, правнук по материнской линии Филиппа IV.
 Иосиф Фердинанд Тосканский (1872—1942) — австрийский эрцгерцог, военачальник, генерал-полковник.
 Иосиф Саксен-Альтенбургский (1789—1868) — герцог Саксен-Альтенбургский в 1834—1848 годах.
 Иосиф Фридрих Саксен-Гильдбурггаузенский (1702—1787) — принц и регент герцогства Саксен-Хильдбурггаузен, имперский фельдмаршал, участник Семилетней войны, меценат.

Русские бояре, посадники, тысяцкие 
 
 Иосиф Захарьевич (ум. 1409) — новгородский посадник.
 Иосиф Фалалеевич (ум. 1397) — новгородский тысяцкий.
 Иосиф Филиппович — двинский посадник.

Архиереи и монашествующие 
 Иосиф (аль-Зехлауи) (род. 1950) — предстоятель самоуправляемой Антиохийской православной архиепископии Северной Америки с титулом «архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Северной Америки».
 Иосиф (Антипин) (1854—1927) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Иркутский и всея Восточныя Сибири.
 Иосиф (Аргутинский-Долгорукий) (1743—1801) — католикос всех армян.
 Иосиф (Багратиони) (ум. 1776) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Гелатский в 1760–1769 годах, Абхазский католикос в 1769—1776 годах.
 Иосиф (Баженов) (1827—1886) — епископ Русской православной церкви, епископ Балтский, викарий Подольской епархии, историк и писатель.
 Иосиф (Бакарджиев) (1870—1918) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.
 Иосиф (Балабанов) (род. 1954) — епископ Русской православной церкви, митрополит Курганский и Белозерский, глава Курганской митрополии.
 Иосиф (Баранов) (1861—1918) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иосиф (Бобрикович) (ум. 1635) — епископ Русской православной церкви, епископ Могилевский и Мстиславский.
 Иосиф (Богословский) (1800—1892) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Задонский, епископ Оренбургский и Уфимский.
 Иосиф (Босаков) (род. 1942) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Американский, Канадский и Австралийский.
 Иосиф (Бош) (род. 1976) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Патарский, викарий Буэнос-Айресской митрополии.
 Иосиф (Братищев) (род. 1957) — архимандрит Русской православной церкви, в прошлом был наместником Соловецкого монастыря и Оптиной пустыни.
 Иосиф (Величковский) (1773—1851) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский.
 Иосиф (Волчанский) (ум. 1745) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Московский и Владимирский.
 Иосиф (Гаврилов) (1888—1930) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иосиф (Гребинка) (1932—2020) — епископ неканонической РПЦЗ (Агафангела Пашковского) на покое, клирик Свято-Вознесенского прихода в Вашингтоне.
 Иосиф (Девочкин) (ум. 1609) — казначей Троице-Сергиева монастыря.
 Иосиф (Диков) (1907—1987) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Нью-Йоркский.
 Иосиф (Дроздов) (1824—1881) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский.
 Иосиф (Жук) (1872—1934) — основатель и первый предстоятель Украинской православной церкви в Америке.
 Иосиф (Зинкевич) (ум. после 1740) — игумен Русской православной церкви.
 Иосиф (Золотухин) (род. 1920) — архиерей Русской древлеправославной церкви, управляющий Белорусской епархией.
 Иосиф (Ильицкий) (1759—1824) — архимандрит полтавского Крестовоздвиженского монастыря.
 Иосиф (Киквадзе) (род. 1959) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Шемокмедский.
 Иосиф (Королёв) (род. 1977) — епископ Русской православной церкви, викарий патриарха Московского и всея Руси.
 Иосиф (Кортес-и-Ольмос) (1923—1983) — епископ Православной церкви в Америки, епископ Мехиканский.
 Иосиф (Курцевич) (1580-е—1642) — архиепископ Суздальский и Тарусский, епископ Владимирский и Брестский.
 Иосиф (Лазаров) (1900—1988) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Преславский.
 Иосиф (Левицкий) (1831—1891) — архимандрит, ризничий московской патриаршей ризницы и настоятель московского Высокопетровского монастыря.
 Иосиф (Македонов) (род. 1964) — епископ Русской православной церкви, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский.
 Иосиф (Мартынец) (1903—1989) — епархиальный епископ епархии Святого Иоанна Крестителя в Куритибе.
 Иосиф (Масленников) (род. 1978) — епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, епископ Роменский и Бурынский.
 Иосиф (Мокосей-Баковецкий) (ум. 1654) — униатский епископ Владимирский и Брестский (1632—1654).
 Иосиф (Моржаков) (1886—1970) — предстоятель Древлеправославной церкви Христовой с титулом «архиепископ Московский и всея Руси».
 Иосиф (Неелов) — старец; настоятель Свенского Успенского монастыря Русской православной церкви.
 Иосиф (Нелюбович-Тукальский) (ум. 1675) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Киевский с титулом «Экзарх Константинопольского трона».
 Иосиф (Николаевский) (ум. 1930) — епископ Русской православной церкви, епископ Валдайский, викарий Новгородской епархии, настоятель Иверского Валдайского монастыря.
 Иосиф (Оранский) (ум. 1751) — архимандрит Слуцкого Свято-Троицкого монастыря и Киево-Печерской лавры.
 Иосиф (Орехов) (1871—1961) — епископ Русской православной церкви, митрополит Воронежский и Липецкий.
 Иосиф (Пейовский) (род. 1977) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Кумановский и Осоговский (с 2013).
 Иосиф (Петровых) (1872—1937) — епископ Православной российской церкви.
 Иосиф (Поп) (род. 1966) — епископ Румынской православной церкви и член её Священного синода, управляющий Румынской православной митрополией Западной и Южной Европы, архиепископ и митрополит.
 Иосиф (Раячич) (1785—1861) — патриарх Карловацкий, первый патриарх восстановленного Сербского патриархата Православной церкви.
 Иосиф (Решилов) (ум. ок. 1740) — игумен Клобукова Николаевского монастыря Тверской епархии, борец с расколом времён Петра Великого.
 Иосиф (Римский-Корсаков) (ум. 1717) — епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Изборский.
 Иосиф (Рогон) (1776—1826) — греческий священник, участник Освободительной войны в Греции 1821—1829 годов.
 Иосиф (Рутский) (1574—1637) — третий грекокатолический митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иосиф (Савраш) (1909—1984) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский.
 Иосиф (Семашко) (1798—1868) — епископ Православной российской церкви.
 Иосиф (Сембратович) (1821—1900) — грекокатолический епископ, митрополит Галицкий.
 Иосиф (Серебрянский) (ум. после 1805) — иеромонах Русской православной церкви.
 Иосиф (Слипый) (1892—1984) — украинский кардинал, титулярный архиепископ Серны и коадъютор Львова.
 Иосиф (Соколов) (1835—1902) — епископ Русской православной церкви, епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии, духовный писатель.
 Иосиф (Тодоровский) (род. 1982) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Тетовский и Гостиварский.
 Иосиф (Тризна) (ум. 1656) — православный деятель Речи Посполитой, архимандрит Киево-Печерской лавры.
 Иосиф (Харкиолакис) (род. 1955) — епископ Константинопольской православной церкви; с 2003 по 2005 годы — митрополит Новозеландский, ипертим и экзарх Океании.
 Иосиф (Хвабулов) (1676—1750) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Самебельский и Цилканский, викарий Новгородской епархии.
 Иосиф (Цвийович) (1878—1957) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Скопский.
 Иосиф (Чепиговский) (1821—1890) — епископ Русской православной церкви, епископ Владикавказский.
 Иосиф (Чернов) (1893—1975) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский.
 Иосиф (Шаров) (1688—1762) — монах, духовный писатель, строитель Валаамской обители.
 Иосиф (Шмондюк) (1912—1978) — архиепископ филадельфийский Украинской грекокатолической церкви.

Католические святые  
 Иосиф Иннокентий Гуз (1890—1940) — блаженный Римско-католической церкви, священник, францисканец, мученик, погиб в концлагере Заксенхаузен.
 Иосиф де Каласанс (1557—1648) — святой Римско-католической церкви, священник, педагог, основатель ордена пиаристов (пиаров).
 Джузеппе (Иосиф) Бенедетто Коттоленго (1786—1842) — святой Римско-католической церкви, священник, основатель нескольких католических монашеских конгрегаций, среди которых наиболее известна женская конгрегация «Сёстры святого Иосифа» (SSGC).
 Иосиф Маршан (1803—1835) — святой Римско-католической церкви, священник, миссионер, мученик, погиб во Вьетнаме.
 Иосиф Фрайнадемец (1852—1908) — святой Римско-католической церкви, член миссионерской конгрегации, проповедовавший в Китае.

Католические мученики из числа так называемых 120 китайских мучеников 
 Иосиф Ван Гуйцзюй (1863—1900) 
 Иосиф Ван Юймэй (1823—1900) 
 Иосиф Май Тайшунь (1840—1900)
 Иосиф Чжан Вэньлань (1831—1861)
 Иосиф Чжан Дапэн (1754—1815) 
 Иосиф Юань Гэнинь (1853—1900) 
 Иосиф Юань Цзайдэ (1766—1817)

Прочее 
 «Иосиф» — телевизионный фильм, снятый режиссёром Роджером Янгом в 1995 году.
 «Иосиф» — габара Черноморского флота Российской империи.
 «Иосиф II» — парусный 80-пушечный линейный корабль русского флота.

См. также 

 Иосиф — описание имени.